Winnebago peut faire référence à :
 les Winnebagos ou Ho-Chunk, une tribu amérindienne ;
 le winnebago, leur langue ;
  ;
 Winnebago (Illinois) ;
 Winnebago (Minnesota) ;
 Winnebago (Nebraska) ;
 le lac Winnebago, situé à l'est du Wisconsin.
 une marque déposée américaine de camping-car ; au Québec c'est le nom utilisé communément pour désigner une « autocaravane » ;
 winnebago (poulet), une race de poulet américaine du  ;
 la  de l'album  de Beth Orton ;
 une chanson des  ;
 , une chanson des .